Dust to dust es la segunda parte de la expresión "Ashes to ashes, dust to dust" (De las cenizas a las cenizas, del polvo al polvo), frecuente en los servicios funerarios de la Iglesia Anglicana para denotar el final de todo. Se basa en otras escrituras bíblicas que hacen referencias a las cenizas y al polvo, como Génesis 3:19 y Ezequiel 28:18.

La expresión también puede referirse a:
 Dust to Dust, una película;
 Dust to Dust, un documental de Michael Brown sobre la contaminación de Asbestos en Libby (Montana, Estados Unidos);
 Dust to Dust (novela), una novela de Tami Hoag;
 Dust to Dust, un álbum del grupo Heavenly.